Botaničeskij sad je název pro několik stanic metra, nacházejících se v Ruské federaci a na Ukrajině:

 Botaničeskij sad (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Kalužsko-Rižské lince
 Botaničeskij sad (stanice Moskevského centrálního okruhu) – stanice metra v Moskvě na Moskevském centrálním okruhu
 Botaničeskij sad (stanice metra v Charkově) – stanice metra v Charkově
 Botaničeskij sad  (stanice metra v Novosibirsku) – plánovaná stanice metra v Novosibirsku

Podobný název má:
 Botaničeskaja (stanice metra v Jekatěrinburgu) – stanice metra v Jekatěrinburgu